Haasenberg ist ein deutscher Ortsname:
 Haasenberg, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Labuszewo im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Haasenberg, bis 1910: Hasenberg, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Zajączki (Ostróda) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Haasenberg, historischer Name von Hasenberg, Dorf im Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Prigorodnoje (Kaliningrad, Gwardeisk) im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Hasenberg